Jakab Zoltán (1883–1919) festőművész
Jakab Zoltán (1980) énekes
Jakab Zoltán építész